Az 1929–1930-as magyar női nagypályás kézilabda-bajnokság a harmadik női nagypályás kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tíz csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Sport-évkönyv 1930 (Sportmúzeum könyvtára)
Kézilabdázás 1968/11. szám (Sportmúzeum könyvtára)

N1929
Magyarnöinagypalyaskezilabdabajnoksag
Magyarnöinagypalyaskezilabdabajnoksag